Kinsey-instituut, een instituut voor onderzoek naar seksualiteit, geslacht en voortplanting aan de Universiteit van Indiana
 Kinseyrapporten, twee destijds ophefmakende boeken, uit 1948 en 1953, over menselijke seksualiteit
 Alfred Kinsey (1894 - 1956), een Amerikaans bioloog en seksuoloog, grondlegger van het Kinsey-instituut en hoofdauteur van de Kinseyrapporten
 Kinsey (Alabama), een plaats in Houston County, in de Amerikaanse staat Alabama
 Angela Kinsey (1971), een Amerikaanse actrice, winnaar van een Emmy Award en een SAG Award
 Tarence Kinsey (1984), een Amerikaanse basketballer
 Martha Kinsey, tennisster, meervoudig winnaar van het Toernooi van Cincinnati, (enkelspel in 1908, dubbelspel 1907 - 1910)
 Daniel Kinsey, hordeloper, winnaar van de 110m op de Olympische Zomerspelen 1924
 Darius Kinsey (1869 – 1945), Amerikaans fotograaf, actief van 1890 tot 1940

 Kinsey (film), film uit 1998

Zie ook
McKinsey & Company, een van oorsprong Amerikaans adviesbureau